Кете Хоффманн (, 1883 — ок. 1931) — немецкий ботаник, профессор.

Имя 
Встречаются разные формы записи имени Кете Хоффманн:
 ,
 ,
 .

Биография 
Кете Хоффманн родилась в 1883 году.

Он была профессором во Вроцлаве. Кете Хоффманн описала и каталогизировала многие виды растений в Новой Гвинее и Юго-Восточной Азии. Хоффманн внесла значительный вклад в ботанику, описав множество видов семенных растений.

Кете Хоффманн умерла около 1931 года.

Научная деятельность 
Кете Хоффманн специализировалась на семенных растениях.

Некоторые публикации 
 Pax, FA; K Hoffmann. 1911. Euphorbiaceae-Cluytieae. Das Pflanzenreich. Hft. 47.
 Pax, FA; K Hoffmann. 1912. Euphorbiaceae-Gelonieae … . Unter Mitwirkung. Das Pflanzenreich. Hft. 52.
 Pax, FA; K Hoffmann. 1912. Euphorbiaceae-Acalypheae-Chrozophorinae … Unter Mitwirkung. Das Pflanzenreich. Hft. 57.
 Pax, FA; K Hoffmann. 1914. Euphorbiaceae-Acalypheae-Mercurialinae … Unter Mitwirkung. Das Pflanzenreich. Hft. 63.
 Pax, FA; K Hoffmann. 1922. Euphorbiaceae-Phyllanthoideae-Phyllantheae. Das Pflanzenreich. Hft. 81.
 Pax, FA; K Hoffmann. 1924. Euphorbiaceae-Crotonoideae-Acalypheae-Acalyphinae … Euphorbiaceae-Additamentum VII. Das Pflanzenreich. Hft. 85.
 Pax, FA; K Hoffmann. Euphorbuaceae — Cluytieae. Ed. reimpreso Weinheim, J.C, 1959. 124 pp. 35 figs. Engler’s pflanzenreich, IV: 147: III; heft 47.
 Pax, FA; K Hoffmann. 1958. Euphorbiaceae — Gelonieae. Mit 40 Einzelbildern in 11 Fig.

Примечания 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Германии